Puig d'en Trilles (la Roca d'Albera), de la comuna de la Roca d'Albera, a la comarca del Rosselló (Catalunya del Nord)
 Puig d'en Trilles (Reiners), de la comuna de Reiners, a la comarca del Vallespir (Catalunya del Nord).